Neuf navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Starling, d'après le nom anglais du Sturnidae :
 le , un brick de 12 canons lancé en 1801 et détruit en 1804 ;
 le , un brick de 12 canons lancé en 1805 et vendu en 1814 ;
 le , un cotre de 10 canons lancé en 1817 et démantelé en 1828 ;
 le , un goélette de 4 canons lancé en 1829, utilisé en tant que bâtiment hydrographique, et vendu en 1844 ;
 le , une canonnière de classe Dapper lancé en 1855 et vendu en 1877 ;
 le , une canonnière lancé en 1882 et vendu en 1905 pour service civil sous le nom de Stella Maris ;
 le , un tender, anciennement Miner 17 du Bureau de la Guerre, transféré en 1905 et renommé en 1906. Il est vendu en 1923 ;
 le , un sloop de classe Black Swan lancé en 1942 et démantelé en 1965 ;
 le , un patrouilleur de classe Peacock lancé en 1984 et vendu aux Philippines en 1997 et renommé .

Starling